Световно първенство по снукър 2022 (), известно още като 2022 Betfred World Snooker Championship (по името на спонсора), е турнир в професионалния снукър, който се провежда от 16 април до 2 май 2022 година в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания.

Награден фонд 
 Победител: £500 000
 Финалист: £200 000
 Полуфиналисти: £100 000
 Четвърт финалисти: £50 000
 1/16: £30 000
 1/32: £20 000
 1/48: £15 000
 1/80: £10 000
 1/112: £5 000
 Най-голям брейк на телевизионна маса £15 000
 Максимален брейк (допълнително към максималния) £40 000
 Общ награден фонд £2 395 000

Резултати

Сенчъри брейкове 
Общо: 109

Източници 

2022